Владимир Михайлов Ковачев или Ковачов е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Роден е през 1875 година в град Скопие. Брат му Антон Ковачев е офицер от Българската армия, а другият му брат Владислав Ковачев също е офицер и деец на Върховния комитет. Баща му Михаил Ковачев е виден революционер, ръководител на Щипския революционен комитет и участва в Илинденско-Преображенското въстание. Чичо му Йосиф Ковачев е български педагог и просветител.

В края на XIX век семейството му емигрира в София и там учи във Военното училище. Там става близък до Гоце Делчев и заедно с други четирима кадети са изключени в последния курс заради изпратено анонимно писмо до военния министър. Ковачев работи като учител в Щип, Скопие и Солун. Учи право в Сорбоната. В София през ноември 1898 година се нарежда сред основателите на Щипското благотворително братство. В София се запознава със социалистическите идеи и се запознава с Димитър Благоев, Васил Главинов и Спиро Гулабчев. Пише стихосбирки като „Тъгите на роба“ (в съавторство с Христо Силянов) и „Песни за Македония“.

Погребан е в Централните софийски гробища.

Родословие

Външни препратки

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Български просветни дейци от Македония
Български офицери от Македония
Български поети
Български творци от Македония
Родени в Скопие
Починали в София
Български имигранти от Македония в София
Дейци на Македонските братства